Welch (Virgínia Ocidental)
Welch (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos